Fm — позначення фермію.
 FM — позначення частотної модуляції.
 Fm — акорд в тональності фа мінор.
 .fm — національний домен верхнього рівня для Мікронезії.